Ibimirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibimirim (ort), Pernambuco, 
 Ibimirim (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar